Niemcy:
 Monastyr – tradycyjna polska nazwa niemieckiego miasta Münster, wywodząca się z łaciny, 

Białoruś:
 Monastyr – wieś w rejonie tołoczyńskim w obwodzie witebskim
 Monastyr – wieś w rejonie brasławskim w obwodzie witebskim

Słowacja:
 Monastyr – miejscowość

Tunezja:
 Monastyr – miasto
 Monastyr – wilajet (gubernatorstwo)

Inne:
 monastyr albo monaster – nazwa klasztorów klauzurowych zakonów prawosławnych
 Monastyr – gra fabularna